Timoteo I di Alessandria – patriarca copto di Alessandria
 Timoteo I di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Timoteo I – patriarca della Chiesa d'Oriente
 Timoteo I di Gerusalemme – patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme